Risto Vidaković – allenatore di calcio ed ex calciatore serbo
 Srđan Vidaković – calciatore croato
 Vladan Vidaković – calciatore serbo